Нері — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Майно Нері — колишній італійський футболіст, півзахисник
 Ромео Нері — італійський гімнаст, олімпійський чемпіон, призер чемпіонатів світу
 Розальба Нері — італійська актриса
 Філіпо Нері  — католицький святий, засновник конгрегації ораторіанців
 Франческа Нері — відома італійська кіноакторка